Marcus Terrell Thornton (n. 1987) – cestista statunitense
 Marcus Thornton (n. 1993) – cestista statunitense